Capitolio (métro de Caracas)
 Capitólio (Minas Gerais), municipalité brésilienne